Velika nagrada Italije 2006 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 10. septembra 2006.

Rezultati

Kvalifikacije 

Opombe
 * Fernando Alonso, ki je na kvalifikacijah dosegel peti čas, je bil kaznovan s strani komisarjev zaradi oviranja dirkača Ferrarija Felipa Masse s črtanjem treh najboljših časov, tako da je moral štartati z desetega štartnega mesta.

Dirka 

|-
! 1
| 5 ||  Michael Schumacher || Ferrari
| 53
| 1:14:51,975
| 2
| 10
|-
! 2
| 3 ||  Kimi Räikkönen || McLaren-Mercedes
| 53
| + 8,046 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 17 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 53
| + 26,414 s
| 6
| 6
|-
! 4
| 2 ||  Giancarlo Fisichella || Renault
| 53
| + 32,045 s
| 9
| 5
|-
! 5
| 12 ||  Jenson Button || Honda
| 53
| + 32,685 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 11 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 53
| + 42,409 s
| 8
| 3
|-
! 7
| 8 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 53
| + 44,662 s
| 11
| 2
|-
! 8
| 16 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 53
| + 45,309 s
| 3
| 1
|-
! 9
| 6 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 53
| + 45,995 s
| 4
|
|-
! 10
| 9 ||  Mark Webber || Williams-Cosworth
| 53
| + 1:12,602
| 19
|
|-
! 11
| 15 ||  Christian Klien || Red Bull-Ferrari
| 52
| +1 krog
| 16
|
|-
! 12
| 14 ||  David Coulthard || Red Bull-Ferrari
| 52
| +1 krog
| 14
|
|-
! 13
| 21 ||  Scott Speed || Toro Rosso-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 15
|
|-
! 14
| 20 ||  Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 17
|
|-
! 15
| 7 ||  Ralf Schumacher || Toyota
| 52
| +1 krog
| 13
|
|-
! 16
| 22 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 51
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 17
| 19 ||  Christijan Albers || Spyker MF1-Toyota
| 51
| +2 kroga
| 18
|
|-
! Ods
| 18 ||  Tiago Monteiro || Spyker MF1-Toyota
| 44
| Zavore
| 20
|
|-
! Ods
| 1 ||  Fernando Alonso || Renault
| 43
| Motor
| 10
|
|-
! Ods
| 4 ||  Pedro de la Rosa || McLaren-Mercedes
| 20
| Motor
| 7
|
|-
! Ods
| 23 ||  Sakon Jamamoto || Super Aguri-Honda
| 18
| Hidravlika
| 22
|
|-
! Ods
| 10 ||  Nico Rosberg || Williams-Cosworth
| 9
| Pog. gred
| 12
|
|}

Opombe 

 Vodilni: Kimi Räikkönen 1-15, Michael Schumacher 16; 23-53, Robert Kubica 17-22
 Ta dirka je bila prva, na kateri je FIA uporabila visoko hitrostne pregrade, ki jih je izdelal inštitut FIE. Sistem, ki je bil nameščen na koncu ravne pri drugi šikani in v ovinku Parabolica, je bil razvit za uporabo na koncih ravnin in v hitrih ovinkih.
 Michael Schumacher je takoj po dirki napovedal svojo upokojitev s koncem te sezone.
 Prvič se je na stopničke uvrstil Robert Kubica, ki je v svojem tretjem nastopu v Formuli 1 dosegel tretje mesto.

Formula 1 sezona 2006
2006